Річка без назви — річка в Україні, у Вінницькому районі Вінницької області, ліва притока Десни (басейн Південного Бугу).

Опис 
Довжина річки 6 км, площа басейну — 12,9 км². Формується з багатьох безіменних струмків та водойм.

Розташування 
Бере початок у селі Стадниця. Тече переважно на північний захід і на півдні від села Сосонки впадає у річку Десну, ліву притоку Південного Бугу за 7 км від її гирла.

Джерела 
 Гавриков Ю. С. Реєстр річок Вінницької області.(Довідковий посібник, 2-ге видання, доповнене) — Вінниця: Басейнове управління водних ресурсів річки Південний Буг, 2018 — 28 с.

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Вінницького району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви